Jagoda je lahko: 

 jagoda, sočen zaprt rastlinski plod
 jagoda, plod jagodnjaka
 Jagoda, žensko osebno ime
 Genrih Grigorjevič Jagoda, ruski revolucionar, vodja tajne policije